Flores eller flores (latin för blommor) kan avse:

Geografi

Brasilien 

 Timon, Maranhão, ort, 
 Flores (ort i Brasilien, Pernambuco, Flores), 
 Flores (kommun), Pernambuco,

Guatemala 

 Flores Costa Cuca, ort, Departamento de Quetzaltenango, 
 Municipio de Flores, kommun, 
 Flores (departementshuvudort), Petén, Municipio de Flores,

Honduras 

 Flores (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Indonesien 

 Flores, Indonesien, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Floreshavet, hav,

Mexiko 

 Flores, Oaxaca, ort, Santa María Tlahuitoltepec,

Portugal 

 Flores (Portugal), Azorerna, Santa Cruz Das Flores,

Uruguay 

 Flores (departement), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar